Крог (; ; ) — фамилия.

 Крог, Август (1874—1949) — датский физиолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1920).
 Крог, Андреас (1894—1964) — норвежский фигурист.
 Крог, Антье (род. 1952) — южноафриканская писательница и журналистка.
 Крог, Гергардт Кристоф фон (1792—1865) — датский военачальник.
 Крог, Джейсон (род. 1975) — профессиональный канадский хоккеист.
 Крог, Кристиан (1852—1925) — норвежский художник.
 Крог, Люси (1891—1977) — французская натурщица.
 Крог, Магнус (род. 1987) — норвежский двоеборец.
 Крог, Могенс (род. 1963) — датский футболист и футбольный тренер.
 Крог, Николаи Йохан Лохманн (1787—1856) — норвежский государственный и политический деятель, глава правительства Норвегии. 
 Крог, Ода (1860—1935) — норвежская художница.
 Крог, Пер (1889—1965) — норвежский художник.
 Крог, Финн-Хоген (род. 1990) — норвежский лыжник.
 Крог, Ханне (род. 1956) — норвежская певица.
 Крог, Хельге (1889—1962) — норвежский драматург.
 Крог, Хильдур (1922—2014) — норвежский ботаник

Другое 
 Крог — малый лунный ударный кратер.